Adamini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Adamini (1792–1846), russischer Architekt
 Domenico Adamini (1792–1860), Schweizer Architekt in Russland
 Leone Adamini (1789–1854), russischer Architekt Schweizer Herkunft
 Tommaso Adamini (1763–1828), Schweizer Architekt in Russland